Карадаг () — потухший вулкан в Турции. Расположен на севере ила Караман, у границы с илом Конья, к северу от города Караман. Высота 2271 м над уровнем моря.

Около века назад в кратере было кратерное озеро, которое теперь высохло. Вулкан имеет коническую форму с диаметром основания 15 км.

К северо-западу от вулкана находится неолитическое поселение Чатал-Хююк. На северных склонах горы расположена группа древних поселений  ( — «тысяча и одна церковь») — один из самых знаменитых монастырских комплексов в Малой Азии, наряду с пещерными поселениями Каппадокии. Современная деревня  идентифицируется как место города Барата, где в IV—XII вв. находились епископия, и на верхнем поселении — убежище Дегле (Değle). Также на Карадаге сохранились хеттские скальные изваяния, несколько храмов, построенных на пиках горы, и ряд средневековых укреплений. В поздней античности гора называлась Боратинон ().

Насыпной холм  к востоку от Карадага в 1956 году был отождествлён с городом , который апостол Павел посетил во время своих первого () и второго () миссионерских путешествий. В 1964 году местоположение Дервии было определено ещё точнее — это Деври-Сехри (Devri Şehri), в 4 км юго-восточнее Керти-Хююка.

Примечания 

Потухшие вулканы Турции
Караман (ил)